Юлиус Шуберт:
 Шуберт, Юлиус (1804—1875) — немецкий музыкальный издатель и критик.
 Шуберт, Юлиус (1922—1949) — венгерский и чехословацкий футболист.